GT1 steht für:
 Gran-Turismo-Rennserie FIA-GT1-Weltmeisterschaft
 Gruppe GT1, ein Reglement für Gran-Turismo-Rennwagen
 Porsche 911 GT1, Rennwagen von Porsche 
 Nissan R390 GT1, Rennwagen von Nissan
 Lotus Elise GT1, Rennwagen von Lotus
 Rennversion des Lamborghini Diablo
 RŽD-Baureihe ГT1 (GT1), russische Gasturbinenlokomotive
 Offshore-Windpark Global Tech I, Offshore-Windpark in der deutschen Nordsee

GT-1 steht für:
 Tweed GT-1, US-amerikanisches Segelflugzeug in der offenen Klasse, siehe Wettbewerbsklasse #Offene Klasse
 Gemini-Titan 1, Start eines Gemini-Raumschiffs mit der Titan-Trägerrakete am 8. April 1964

GT-One steht für:
 Toyota GT-One, japanischer Rennwagen